la fontaine des Fleuves sur la place de la Concorde à Paris
 la fontaine des Quatre-Fleuves sur la place Navone à Rome